Galeria „Sportowe Trofea Adama Małysza” w Wiśle – prywatne muzeum sportowe, w którym prezentowane są trofea zdobyte przez polskiego skoczka narciarskiego, Adama Małysza.

Wśród eksponatów prezentowanych w muzeum są medale z zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010), medale mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym z lat 2001–2011, Kryształowe Kule za tryumf w Pucharze Świata w skokach narciarskich w sezonach: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 oraz 2006/2007, a także inne trofea krajowe i międzynarodowe. Ponadto w galerii eksponowane są elementy wyposażenia skoczka narciarskiego: kombinezony, narty, kaski oraz plastrony z wielu imprez narciarskich.

Muzeum jest otwarte przez cały rok z wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest płatny.

Zobacz też 
 Galeria Kamiland

Bibliografia 
 
 

Muzea w Wiśle
Muzea sportu w Polsce
Prywatne muzea w Polsce
Sport w Wiśle